Вячеслав Михайлович Горчаков (род. 1 февраля 1958 года) — советский игрок в хоккей с мячом.

Карьера 
Начал играть в хоккей с мячом в краснотурьинской ДЮСШ в 1973 году (первый тренер — Анатолий Иванович Алексеев). В краснотурьинском «Труде» выступал в 1974/75 (8 игр, 10 голов). Дебютировал 24 ноября 1974 года в игре с «Никельщиком» (Верхний Уфалей).

В чемпионатах страны среди команд высшей лиги выступал за алма-атинское «Динамо» (1975—1988, 312 игр, 100 мячей) и «Сибсельмаш» (1988—1990, 45 игр, 10 мячей).

Чемпион СССР (1977), серебряный (1976, 1978, 1979, 1981) и бронзовый призёр (1983) чемпионатов СССР. Входил в список 22 лучших игрока страны в 1984 году.

Игровую карьеру закончил в новосибирской «Комете» с 1991 году.

Обладатель (1978) Кубка Европейских Чемпионов.

За сборную СССР провел 12 матчей и забил 1 мяч. Победитель (1984) международного турнира на приз газеты «Советская Россия».

Тренерская карьера 
В 1992-98 и 2005-09 годах тренировал краснотурьинский «Маяк». На чемпионате мира 1997 года работал со сборной Казахстана. В 2001—2003 гг. работал с командой «СКА-Забайкалец» (Чита). В 2004 году возглавлял тренерский штаб новосибирского «Сибсельмаша». В 2005 году — старший тренер «Маяка-2».

Образование 
Окончил Казахский государственный институт физической культуры (Алма-Ата) по специальности «тренер-преподаватель».

Семья 
Сын Сергей — пятикратный призёр чемпионата мира в составе сборной Казахстана, тренер ульяновской «Волги».

Ссылки 
 В. М. Горчаков на сайте КХМ «Маяк»
 Vjacheslav Gorchakov

Хоккеисты с мячом СССР
Игроки КХМ «Маяк»
Игроки КХМ «Динамо» Алма-Ата
Игроки КХМ «Сибсельмаш»
Выпускники Казахской государственной академии физической культуры, спорта и туризма‎